B 204 bezeichnet:
 die Bundesstraße 204 in Deutschland
 die Lustenauer Straße in Österreich

Abkürzung